Stenostomidae är en familj av plattmaskar. Stenostomidae ingår i ordningen Catenulida, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stenostomidae 27 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Stenostomidae